Die Gauliga Westmark 1942/43 war die zweite Spielzeit der Gauliga Westmark im Fußball. Meister wurde der FV Saarbrücken, nachdem beim Vorjahresmeister 1. FC Kaiserslautern im Verlauf der Saison mehrere Leistungsträger zur Wehrmacht eingezogen wurden und die Mannschaft vom Betzenberg schließlich nur Fünfter wurde. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft arbeitete sich der FVS bis ins Finale vor und wurde Vizemeister. Die beiden Aufsteiger aus Altenkessel und Oppau konnten sich nicht in der obersten Spielklasse bewähren. Neulinge zur Spielzeit 1943/44 waren die TSG Merlenbach und die KSG Pioniere/VfL Speyer.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Literatur 
 

1942
Fußballsaison 1942/43